Міліза́к () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Фіністер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 510 км на захід від Парижа, 220 км на захід від Ренна, 65 км на північний захід від Кемпера.

Історія 

1 січня 2017 року Мілізак і Гіпронвель було об'єднано в новий муніципалітет Мілізак-Гіпронвель.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1189 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3200,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету
 [ Розташування муніципалітету Мілізак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Фіністер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Фіністер